William Palmer (1740-1816), Brits militair en koloniaal bestuurder in India;
William Palmer (1780-1867), Brits-Indisch koloniaal bestuurder, ondernemer en bankier;
William A. Palmer (1781-1860), Amerikaans politicus en jurist, gouverneur van Vermont (1831-1835);
William Palmer (1803-1885), Engels anglicaans theoloog;
William Palmer (1824-1856), Engels arts en seriemoordenaar;
William Jackson Palmer (1836-1909), Amerikaans militair en industrieel, spoorwegtycoon;
William Palmer (1859-1942), 2e Earl of Selborne, Engels liberaal politicus en koloniaal bestuurder;
William Palmer (1882-1967), Brits atleet, nam deel aan de Olympische Spelen van 1908 en 1912;
William C. Palmer (1906-1987), Amerikaans schilder.